Alfaz puede referirse a:

 Alfaz del Pi, localidad española de la provincia de Alicante. 
 Alfaz, denominación local de la alfalfa.